Bedotiidae är en familj av fiskar. Bedotiidae ingår i ordningen silversidartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bedotiidae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Bedotiidae